Ireneusz Dąbrowski (ur. 1953) – polski informatyk, menedżer
 Ireneusz Dąbrowski (ur. 1973) – polski ekonomista, polityk, prawnik